Déjà vu es la sensación de haber vivido un determinado momento antes. También puede referirse en programación a:
 Déjà Vu, programa de traducción asistida.
 DejaVu, familia de tipografías Unicode publicadas como software libre;
 No confundir con el programa de lectura de archivos Djvu.
En música a los siguientes álbumes:
 Déjà Vu, álbum del disc jockey y productor musical italiano Giorgio Moroder;
 Déjà Vu (1970), álbum de Crosby, Stills, Nash & Young, n.º 1 POP;
 Déjà vu (1991), álbum de Blue System;
 Déjà vu (2009), álbum de David Lebón;
 Déjà Vu (2021), álbum de CNCO.
O a las siguientes canciones:
 «Déjà vu» (1991), canción del álbum homónimo de Blue System;
 «Déjà vu» (2014), canción de Luis Miguel;
 «Déjá vu» (1998), canción de la banda española La Unión;
 «Déjà Vu» (2006), canción de Beyoncé;
 «Déjà Vu» (n/d), canción de Bob Taylor e Inna;
 «Déjà Vu» (canción de Eminem), del álbum Relapse (2009);
 «Déjà vu» (2009), canción de Gustavo Cerati;
 «Déjà vu» (1999), canción de Dave Rodgers;
 «Déjà Vu» (2010), canción de 3OH3;
 «Déjà Vu» (1986), canción de Iron Maiden;
 «Déjà Vu» (2016), canción de CD9;
 «Déjà Vu» (2017), canción de Prince Royce junto a Shakira;
 «Déjà Vu», canción de Hatsune Miku & Megurine Luka;
 «Deja Vu» (2021), canción de Olivia Rodrigo.
 «Deja Vu» (2022), canción de Christian Meier.
En cine a las producciones:
 Déjà vu (1997), película dirigida por Henry Jaglom;
 Déjà vu (2006), película dirigida por Tony Scott.